Тамильское письмо ( ) — письменность тамильского языка.

История 
Тамильская письменность, как и большинство других письменностей Южной и Юго-Восточной Азии произошла от брахми. Самые ранние общепринятые надписи относятся к периоду Ашоки (III в. до н. э.).

Краткая информация 
Тамильская письменность состоит из 247 основных знаков: 12 гласных (уйирелутты), 18 согласных (мэййелутты), 216 сочетаний гласных с согласными (уйирмэййелутты) и знак айдам. Образование 216 уйирмэййелутты происходит с помощью 8 вспомогательных знаков тунаиккурийиды (துணைக் குறியீடு). Отсутствие огласовки обозначается знаком пулли (вирама). Для записи санскрита дополнительно используются четыре буквы из алфавита грантха (ஜ் ஸ் ஷ் ஹ்). Отличается от остальных индийских алфавитов меньшим количеством знаков (передаёт только собственно тамильские звуки).

Начертание

Согласные (мэййелутты)

Гласные (уйирелутты)

216 знаков (уйирмэййелутты)

Цифры

Пример текста 
மனிதப் பிறவியினர் சகலரும் சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றனர்; அவர்கள் மதிப்பிலும் உரிமைகளிலும் சமமானவர்கள். அவர்கள் நியாயத்தையும் மனசாட்சியையும் இயற்பண்பாகப் பெற்றவர்கள். அவர்கள் ஒருவருடனொருவர் சகோதர உணர்வுப் பாங்கில் நடந்துகொள்ளல் வேண்டும்.

Транслитерация:

Maṉitap piṛaviyiṉar čakalarum čutantiramākavē piṛakkiṉṛaṉar; avarkaḷ matippilum urimaikaḷilum čamamāṉavarkaḷ. Avarkaḷ niyāyattaiyum maṉačāṭčiyaiyum iyaṛpaṇpākap peṛṛavarkaḷ. Avarkaḷ oruvaruṭaṉoruvar čakōtara uṇarvup pāṅkil naṭantukoḷḷal vēṇṭum.

Перевод:

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

См. также 
 Абугида
 Дравидийские языки
 Арви

Примечания

Литература 
 Пятигорский А. М., Рудин С. Тамильско-русский словарь. — М., 1960
 Русско-тамильский словарь. М. С. Андронов, А. Ш. Ибрагимов., Н. Н. Юганова. М., 1965.

Ссылки 
 тамильское письмо на сайте Omniglot 
Сравнение письменностей Индии

Тамильский алфавит
Абугиды
Индийское письмо